Паттинама — индонезийская фамилия. Известные носители:

 Паттинама, Шейн (род. 1998) — нидерландский футболист.
 Паттинама Керхов, Лесли (род. 1991) — нидерландская теннисистка.